
Ре́двуд, Редвудс (,  или дословно Красное дерево) — англоязычный топоним. Особо распространён в американском штате Калифорния в связи с тем, что секвойи произрастают только там.

Топонимы

Населённые пункты 
  — статистически обособленная местность в штате Нью-Йорк, США.
  — статистически обособленная местность в Орегоне, США.
  — статистически обособленная местность в Техасе, США.
  — поселение в графстве Типперэри, Ирландия.
 Замок Рэдвуд — историческая достопримечательность поселения.

Составные топонимы 
 Гумбольдт-Редвудс — парк штата в Калифорнии, США.
  — парк штата в Калифорнии.
  — парк штата в Калифорнии.
  — парк штата в Калифорнии.
 Редвуд-Крик — река в Калифорнии.
  — поселение в Альберте, Канада.
 Редвуд-Сити — город в Калифорнии.
 Редвуд-Фолс — город в Миннесоте, США.
 Редвуд-Фолс — тауншип в Миннесоте.
  — поселение в Калифорнии.

Фамилия 
 Редвуд, Бернард (1874—1911) — британский гонщик на моторных лодках, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Редвуд, Хьюберт (1913—1943) — английский футболист.

Прочие значения 
 Редвуд — округ в Миннесоте, США.
 Редвуд — национальный парк в Калифорнии, США.
  — песня (1972) Ван Моррисона.